

Patronyme 
 Florence Lassarade (née en 1957), femme politique française.

Toponyme 
 Lassarade, ou Lassarrade, nom d'un quartier de la commune français de Bardos.